Rainer Kling (ur. w 1952 w Tuttlingen) – niemiecki astronom amator. Wraz z Erwinem Schwabem zainicjował obserwacje astrometryczne w Obserwatorium Taunus koło Frankfurtu. W latach 2006–2011 współodkrył 88 planetoid.

W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (185639) Rainerkling.

Przypisy 

Niemieccy astronomowie XXI wieku
Niemieccy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1952